Burgsmüller ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Burgsmüller ist ein Berufsname für einen Müller, dessen Mühle sich an einer Burg befindet.

Varianten 
 Burgmüller

Namensträger 
 Alfred Burgsmüller (1914–1996), deutscher Theologe
 Lars Burgsmüller (* 1975), deutscher Tennisspieler
 Manfred Burgsmüller (1949–2019), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Burgsmüller (* 1932), deutscher Fußballspieler

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname
Wohnstättenname